Martyrs – film del 2008 diretto da Pascal Laugier
Martyrs – film del 2015 diretto da Kevin Goetz e Michael Goetz